Aquiroe (en grec antic: Ἀχιρ(ρ)όη) o també Anquinoe (Ἀγχινόη) va ser, en la mitologia grega, una nàiade filla del déu Nil, esposa de Belos, i mare d'Egipte i de Dànau, als que de vegades s'afegeixen Cefeu i Fineu.

Referències 

Personatges de la mitologia grega